GRQ steht für:
 Flughafen Groningen (IATA-Code), Flughafen von Groningen, Niederlande

grq steht für:
 Gorovu (ISO-639-3-Code), Ramusprache, eine der Papuasprachen in Papua-Neuguinea

Abkürzung